Leipzig-Dresdner Eisenbahn bezeichnet:

 eine frühere Eisenbahngesellschaft, siehe Leipzig-Dresdner Eisenbahn-Compagnie
 deren Hauptstrecke zwischen Leipzig und Dresden, siehe Bahnstrecke Leipzig–Dresden